Rösehof bezeichnet

 Im Rösehof bin ich geboren, vierstrophiges Lied von Fritz Thörner zu einer Polka von Carl Wappaus, auch Lüttje-Lagen-Lied genannt

Rösehof ist der Name folgender Orte
 Rösehof (Hannover), im Mittelalter angelegter Kalkbrenner-Bauhof in Hannover, später dort eine Gasse
 Rösehof (Obernkirchen), Straße Am Rösehof in Obernkirchen, benannt nach einem der Rösehöfe